Simon  Johansson kan syfta på:

 Simon Johansson (1881–1944), geolog
 Simon Johansson (fotbollsspelare) (född 1993), svensk fotbollsspelare
 Simon Johansson (ishockeyspelare) (född 1999), svensk ishockeyspelare